Стефанидовка — название нескольких населённых пунктов:
 Стефанидовка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Стефанидовка — хутор в Россошанском районе Воронежской области.